__БЕЗКН__

Sinopidae sp. (FMNH PM 59529) је изумрла врста плаценталних сисара из изумрле породице Sinopidae, која је у периоду средњег еоцена настањивала подручје Сјеверне Америке.

Опис 
Једини тренутно знани фосилни остатак ове врсте сисара је доњи лијеви p3 и доњи десни p4 преткутњаци пронађен на фосилном локалитету из Вашаки геолошке формације на простору савезне државе Вајоминг.

Тренутно, ова врста сисара још није стручно именована нити уврштена у одређени род, те је зато још у научној литератури знана само под својим регистарским бројем фосила.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Sinopidae sp. (FMNH PM 59529).

Временска распрострањенст врсте Sinopidae sp. (FMNH PM 59529) унутар породице Sinopidae

Види још 
 Класификација сисара
 Sinopidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Северне Америке
Несврстане врсте сисара